Amerikai Egyesült Államok
 Sanford (Alabama)
 Sanford (Colorado)
 Sanford (Észak-Karolina)
 Sanford (Florida)
 Sanford (Georgia)
 Sanford (Kansas)
 Sanford (Maine)
 Sanford (statisztikai település, Maine)
 Sanford (Michigan)
 Sanford (Mississippi)
 Sanford (New York)
 Sanford (Texas)
 Sanford (Virginia)